Scars () может означать:

В музыке:
 альбомы:
 Scars — альбом Soil (2001),
 Scars — альбом Гэри Мура (2002);
 группы:
 Scars — проект Гэри Мура,
 Scars — бразильская рок-группа,
 Scars — шотландская рок-группа;
 песни:
 «Scars» — песня X Japan (1996),
 «Scars» — песня Papa Roach (2004).